Gellmersbach ist ein geographischer Name:

 Gellmersbach, Stadtteil von Weinsberg, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; ehemalige Gemeinde
 Gellmersbach oder Gellmer, rechter Zufluss des Eberbachs (zur Sulm) nach Eberstadt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gelmersee
 Gelmer